«Ахметелис-театри» (, ) — конечная станция Ахметели-Варкетилской линии Тбилисского метрополитена. Следующая станция на линии — «Сараджишвили».

Название 
Названа по Тбилисскому драматическому театру имени Сандро Ахметели (Сандро Ахметели). Прежнее название — «Глдани» (). На части указателей в метро нынешнее название указано сокращённо — «Ахметели» (ახმეტელი).

Архитектура и оформление 
Широкие, расширяющиеся кверху колонны отделаны светлым мрамором, пол выложен серым гранитом. В торцах станции над эскалаторными ходами — панно. Станция была реконструирована в 2007 году.
Повторная реконструкция станции с возвращением к первоначальному облику произошла в 2017 году. Были сняты сайдинговые элементы, очищены путевые стены, добавлены световые лампы для лучшего освещения платформы станции.

Выходы и пересадки 
Действует только северный выход, южный был сооружён в конструкциях и заброшен.

Путевое развитие 
За станцией — тупики по обоим путям и пошёрстный съезд для оборота составов.

Ссылки 
 Схема путевого развития Тбилисского метрополитена 
 Metro station «Akhmeteli Theatre» 

Станции Тбилисского метрополитена
Ахметели-Варкетилская линия метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1989 году
Здания и сооружения, построенные в 1989 году в СССР
1989 год в Грузии